Ани́та Ре́йнелл Андрейчу́к (; род. 14 августа 1944, Саскатун, Саскачеван, Канада) — канадский политик, юрист и дипломат. Сенатор Канады от Саскачевана (1993—2019). В 2018—2019 годах — старейший по дате назначения действующий член Сената Канады.

Биография 
Родилась 14 августа 1944 года в Саскатуне в семье канадских украинцев.

В 1966 году окончила бакалавриат юридического факультета Саскачеванского университета, а в 1967 получила степень доктора права. Вела юридическую практику в Мус-Джо, Саскачеван. В 1976 году она была назначена судьёй провинции Саскачеван. В 1985 — 1987 годах была заместителем министра социальной политики Саскачевана.

С 1987 до 1993 была послом Канады в нескольких странах и международных организациях: верховный комиссар Канады в Кении и Уганде, послом в Сомали и Коморских островах (1987—1990), постоянный представитель Канады в Комиссии ООН по правам человека (1988—1993), представитель Канады в Программе ООН по окружающей среде и Программе ООН по населенным пунктам, посол Канады в Португалии (1990—1993).

С 1993 года — член Сената Канады от Саскачевана (назначена генерал-губернатором Рамоном Джоном Гнатышиным по совету премьера Брайана Малруни). Представляла Прогрессивно-консервативную партию Канады, с 2004 года представляет Консервативную партию Канады. С 1994 по 1996 годы была председателем Постоянного комитета Сената по делам коренных народов, с 2001 год по 2009 годы — председателем Постоянного комитета по правам человека. С 2010 года — председатель . Также занимала пост вице-председателя в ряде комитетов Сената.

Кроме того, Андрейчук является сопредседателем Межпарламентского совета Украина — НАТО Парламентской Ассамблеи НАТО и заместителем Председателя Специальной группы Ассамблеи по вопросам Средиземноморья и Ближнего Востока (GSM). Ранее она была главой Политического комитета и Генеральным докладчиком Политического комитета Парламентской ассамблеи НАТО, Генеральным докладчиком Специальной группы Ассамблеи по вопросам Средиземноморья и Ближнего Востока (GSM).

Благодаря усилиям Андрейчук Парламент Канады официально осудил Голодомор 1932—1933 годов как акт геноцида против украинского народа.

В марте 2014 года Андрейчук была включена в санкционный список России.

С 12 августа 2018 года, после отставки , была старейшим по дате назначения действующим сенатором Канады. Ушла в отставку 14 августа 2019 года, после достижения 75-летнего возраста.

Награды 
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (указ Президента Украины от 19 мая 2008 г., № 459/2008)
 Медаль «100 лет БНР» (Рада БНР, 2018).

Источники 

  . «Галактика» Украина ". Украинская диаспора: выдающиеся фигуры " — М .: КИТ, 2007. — 436 с.
 Рейнелл Андрейчук. Сопредседатель Межпарламентской Совета Украина-НАТО Парламентской Асемблеи НАТО
 Senator Raynell Andreychuk — Senate of Canada

Послы Канады в Португалии
Женщины-сенаторы Канады
Сенаторы Канады от Саскачевана
Сенаторы Канады от Консервативной партии Канады
Сенаторы Канады от Прогрессивно-консервативной партии Канады
Послы Канады в Сомали
Послы Канады на Коморах
Верховные комиссары Канады в Кении
Верховные комиссары Канады в Уганде
Выпускники университета Саскачевана
Выпускники юридического колледжа Университета Саскачевана